Die Weltcupsaison 1993/94 der Nordischen Kombination begann am 4. Dezember 1993 im österreichischen Saalfelden und endete am 19. März 1994 im kanadischen Thunder Bay. Während der Saison wurden vom 12. bis 27. Februar 1994 die Olympischen Winterspiele in Lillehammer ausgetragen. Zur Saison wurden neue Regeln eingeführt. So fanden nur noch zwei statt drei Sprünge statt, womit man sich eine Verkürzung der Wettkampf-Dauer sowie eine weniger stark ausgeprägte Springer-Lastigkeit erhoffte. Darüber hinaus fiel das Streichresultat in der Gesamtwertung weg. Des Weiteren trat in diesem Winter ein neues FIS-Punktesystem in Kraft, wonach die ersten 45 Athleten Weltcup-Punkte sammelten. Der Sieger eines Rennens erhielt dabei die Höchstpunktzahl von 140 Punkten.

Wie bereits im vergangenen Jahr konnte der Japaner Kenji Ogiwara der Saison seinen Stempel aufdrücken. So gewann er fünf der neun Weltcuprennen und konnte die Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Takanori Kōno und dem Norweger Fred Børre Lundberg für sich entscheiden. Damit ist er der Erste, der seinen Titel verteidigen konnte. Neben dem Norweger Fred Børre Lundberg mit zwei Erfolgen, konnten auch der Österreicher Mario Stecher und der Schweizer Hippolyt Kempf je einen Weltcupsieg feiern. Für Kempf war dies der fünfte und zugleich letzte Weltcuperfolg seiner Laufbahn. Für Stecher hingegen war dies der erste Weltcuperfolg. Damit ist er nach Klaus Sulzenbacher erst der zweite Österreicher, dem ein Weltcupsieg gelang.

Am 4. Januar 1994 wurde in Oberwiesenthal erstmals ein 4×5 km-Staffelwettbewerb ausgetragen, welcher von den Finnen gewonnen wurde. Die Nationenwertung führte jedoch Norwegen an.

Punktesystem

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcupendstand und erreichte Platzierungen 

Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt erhalten haben. Die Tabelle enthält dabei lediglich die Platzierungen bis zu Platz 15, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Plätze 1 bis 15 nicht erreicht hat.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1993/94
Weltcup der Nordischen Kombination